Севе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 45 км на північний захід від Безансона, 32 км на захід від Везуля.

Історія 

1 січня 2019 року Севе і Моте-сюр-Сон було об'єднано в новий муніципалітет Севе-Моте.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 205 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 477,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Севе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Севе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня Сона